Почтарьов () — російське прізвище. Жіноча форма — Почтарьова.

Відомі носії 
 Почтарьов Артем Сергійович (нар. 1993) — український бадмінтоніст, чемпіон України, майстер спорту України міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор 2016.
 Почтарьов Євген Сергійович (нар. 1987) — український бадмінтоніст і тренер, чемпіон України 2013 року, майстер спорту України міжнародного класу.
 Почтарьов Микола Іванович (1923—1990) — Герой Радянського Союзу (1943).

Російські прізвища